Immobilarity — другий сольний альбом Raekwon.

Raekwon заявив, що заголовок Immobilarity розшифровуэться "І Move More Officially By Implementing Loyalty And Respect In The Youth " («Я Рухаюся Більш Офіційно, Здійснюючи Лояльність І Відношення До Молодості.»)

Трекліст 

 Intro (Skit)
 Yae-Yo
 Cassablanca
 100 Rounds 
 Real Life
 Power (feat American Cream Team)
 Skit No. 1
 All I Got Is You Part. 2 (feat Big Bub) 
 Jury (feat Kim Stephens)
 Fuck Them (feat Method Man)
 Skit No. 2
 Live From New York
 My Favorite Dred
 Friday
 The Table (feat Masta Killa)
 Sneakers
 Raw (feat American Cream Team)
 Pop Shit
 Heart to Heart
 Forecast
 Outro

Посилання 
 Immobilarity  at Discogs

Альбоми Raekwon
Музичні альбоми 1999
Англомовні музичні альбоми